Thorvald Hansen er navnet på flere personer:

 Thorvald Hansen (komponist) (1847-1915) – dansk trompetist og komponist (Frederik Thorvald Hansen)
 Thorvald Hansen (læge) (1891-1970) – dansk overlæge, dr.med.
 Thorvald Hansen (maler) (1895-1945) – dansk maler og modstandsmand (Thorvald Christian Hansen)